Denumirea de Miladinovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Miladinovți, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Miladinovți, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Miladinovți, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște.